Anti World Tour е седмото световно турне на барбадоската певица Риана, организирано като промоция на осмия ѝ студиен албум „Anti“. Турнето е обявено през ноември 2015 г., започва на 26 февруари 2016 г. в Сан Диего, Калифорния, САЩ, и приключва на 12 август 2016 г. в Цюрих, Швейцария.

Дати на турнето

Източници 

Музикални турнета от 2016 година
Музикални турнета на Риана